Bromoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Brom und Sauerstoff:

 Dibromoxid, Br2O
 Brommonoxid, BrO-Radikal (spielt eine Rolle in der Atmosphärenchemie, etwa in Polarregionen)
 Dibromtrioxid, Br2O3
 Bromdioxid, BrO2
 Dibrompentoxid, Br2O5